jubileusz – ważna, okrągła rocznica
 Jubileusz – komedia teatralna autorstwa Antona Czechowa
 Jubileusz – film w reżyserii Dereka Jarmana

Zobacz też 
 Rok Jubileuszowy w judaizmie i chrześcijaństwie